Jabornik ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Jaborník (1942–2010), slowakischer Dramaturg, Historiker
 Viktor Jabornik (1862–1933), österreichischer Volksliedforscher